Whirlpool er et engelsk ord for vandhvirvel.

Det kan henvise til:
 Whirlpool Corporation - en amerikansk producent af husholdningsmaskiner
 Whirlpool badekar - et spabad eller boblebad

Film 
 Whirlpool (film fra 1934) - en spændingsfilm instrueret af Roy William Neill
 Whirlpool (film fra 1949) - en film instrueret af Otto Preminger
 Whirlpool (film fra 1959) - en film instrueret af Lewis Allen
 Whirlpool (film fra 1970) - en dansk spillefilm

Musik 
 Whirlpool Productions - et tysk houseband